Capriolo steht für:

 Capriolo (Lombardei), italienische Gemeinde der Provinz Brescia
 Capriolo (Motorradmarke)

Capriolo ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Capriolo (* 20. Jahrhundert), kanadischer Schauspieler
 Domenico Capriolo (1494–1528), italienischer Maler
 Ettoro Capriolo, Übersetzer der Satanischen Verse
 Paola Capriolo (* 1962), italienische Schriftstellerin und Übersetzerin